Domina Vacanze bezeichnet:

 Domina Vacanze (Radsportteam), italienisches Radsportteam
 Domina Vacanze (Unternehmen), italienisches Hotel- und Touristikunternehmen